Megophthalmus är ett släkte av insekter som beskrevs av Curtis 1833. Megophthalmus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Megophthalmus